(« au revoir » en anglais) peut désigner :

Cinéma 

 , film britannique de Maurice Elvey sorti en 1918 ;
 , titre anglais d (), film néerlandais de Heddy Honigmann sorti en 1995 ;
 , titre anglais dAu revoir (), film iranien de Mohammad Rasoulof sorti en 2011.
 Goodbye, film britannique réalisé par William Nicholson, sorti en 2019.
 , film d'animation japonaise, sorti en salles au Japon en 2022.

Télévision 

 , titre original de Dilemmes,  de la  de  : Les Héros du 11 septembre () ;
 , titre original dAdieu Monsieur Collins,  de la  des Années coup de cœur () ;
 , titre original des Adieux,  et  de la  de Touche pas à mes filles () ;
 ,  de la  de Petite Fleur () ;
 , titre original dAdieu,  de  ;
 , titre original de Comment se dire adieu…,  de la  de  ;
 , titre original de ...Les autres restent,  de la  de  ;
 , titre original des Adieux de Bobby,  de la  de  : Bobby Donnell et Associés ().

Musique

Album 

 , EP de Seventh Avenue sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Bobo Stenson sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Dubstar sorti en  ;
 , album de Gene Ammons sorti en  ;
 , album de Milt Jackson sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Cali≠gari sorti le .

Chanson 

 , single de Feder sorti le  ;
 Goodbye, single de Mary Hopkin, écrit par Paul McCartney, sorti le  ;
 Goodbye, single des  sorti le  ;
 , chanson d'Alexia présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' représentant la Bosnie-Herzégovine à l'Eurovision 1997 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Def Leppard présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gordon Jenkins sortie en  ;
 , chanson de Kate Ryan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kristinia DeBarge présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Shila Amzah présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sanja Vučić qui représente la Serbie au Concours Eurovision de la chanson 2016.
 Goodbye, chanson de The Humans (2018).
 , chanson de David Guetta sur l'album 7 (2018)
 , chanson de  sur l'album  (2010).
 Goodbyes, chanson de Post Malone featuring Young Thug sur l'album Hollywood's Bleeding (2019).

Voir aussi